Співдружність:

 Співдружність — взаємна дружба єднання.
 Співдружність — об'єднання кого-небудь, засноване на дружбі.
 Співдружність — книга автономістських марксистських теоретиків Майкла Гардта і Антоніо Негрі.

Політичні співдружності 
 Співдружність націй
 Співдружність невизнаних держав
 Співдружність Незалежних Держав
 Співдружність португаломовних країн

Держави 
 Багамські Острови

Мистецтво 
 Співдружність чотирьох Ванів

Примітки

Посилання 
 Співдружність  //